Ла Хоја де Оро има више значења:

 Ла Хоја де Оро (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Хоја де Оро (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику